USM steht für:
 Ultraschallmotor
 Unscharfmaskierung, Technik zum Schärfen von Bildern, 
 Universalstopfmaschine, Maschine zum Stopfen von Schottergleisen und -weichen
 Universidad Santa María in Caracas, Venezuela
 Universität der Stadt Manila, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila
 Universitäts-Sternwarte München, zur Ludwig-Maximilians-Universität gehörende Forschungseinrichtung
 Universiti Sains Malaysia, siehe Science University Malaysia in Minden, Malaysia
 United Soft Media, Electronic-Publishing-Unternehmen 
 United States Metal Powders, ein US-amerikanisches Unternehmen
 Universal Storage Module, vom Industriekonsortium Serial ATA International Organization entwickelte Bauform für kompakte Wechselfestplatten auf Serial ATA-Basis.
 Universal Subscription Mechanism, Protokoll zur Konvertierung von RSS
 University School of Milwaukee
 University System of Maryland
 Untere Süsswassermolasse
 User-based Security Model für Version 3 des Simple Network Management Protocol
 USM U. Schärer Söhne, Möbelbauunternehmen
 Flughafen Ko Samui, Flughafen in Thailand (IATA-Code)

USM